Big Sheep Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Sheep Mountain (Madison County, Montana)
 Big Sheep Mountain (Prairie County, Montana)
 Big Sheep Mountain (Wyoming)